Spartak Subotica ist der Name folgender Sportvereine aus Subotica, Serbien:

 FK Spartak Subotica, Fußball
 HK Spartak Subotica, Eishockey
 KK Spartak Subotica, Basketball
 OK Spartak Subotica, Volleyball
 VK Spartak Subotica, Wasserball